

Клер де Шанденё (); ,  / Crest — , ) — псевдоним французской писательницы, популярной во второй половине XIX века. Настоящее имя Эмма Байи́ (Emma Bailly). Написала более тридцати романов.

В её родном Кресе (департамент Дром) псевдоним писательницы носят улица и расположенная на ней предначальная школа.

Издания 
 «Ménages militaires» — серия повествований о жизни военных в провинции:
 «La Femme du capitaine Aubépin» (1875; второе изд., 1876 );
 «Les Filles du colonel»;
 «Le Mariage du trésorier»;
 Les Deux femmes du major (1876);
 Les Mariages de garnison (1877)

Более общее содержание имеют другие её романы:
 Les Remèdes contre l’amour (1870)
 Le Mari de Laurence (1873)
 Les Visions d’or (1874)
 La Tache originelle (1875; изд. 1876 )
 Blanche-Neige (1875)
 Les Terreurs de Lady Suzanne (1876 )
 Une faiblesse de Minerve (1877)
 Le Lieutenant de Rancy (1877)
 Les Ronces du chemin (1877)
 Vaisseaux brûlés (1877 )
 Une fille laide (1878 )
 Les Giboulées de la vie (1878)
 Sans Cœur ! (1878)
 La Croix de Mouguerre (1879)
 L’Automne d’une femme (1880; изд. 1885 
 Secondes Noces, 1881
 Val-Régis la grande (1882)
 Un cœur de soldat (1882)
 Souvenirs de Bérénice (1882)

Примечания

Источники

Ссылки 
 Клер де Шанденё в каталоге Национальной библиотеки Франции

Французские писательницы XIX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Писательницы по алфавиту
Писательницы Франции
Писательницы XIX века